Со́болево — село в Юрьевецком районе Ивановской области, административный центр Соболевского сельского поселения.
 
Расположено на правом берегу Волги (Горьковское водохранилище). Ближайший аэропорт находится в Иванове в 131 км. Расстояние до районного центра (город Юрьевец) — 8 км.

История 
Каменная Воскресенская церковь с колокольней построена в 1794 году на средства прихожан. Престолов было три: в честь Воскресения Христова, св. Николая чуд. и преп. Сергия Радонежского чуд..

В XIX — первой четверти XX века село являлось центром Соболевской волости Юрьевецкого уезда Костромской губернии, с 1918 года — Иваново-Вознесенской губернии.

С 1929 года село являлось центром Соболевского сельсовета Юрьевецкого района Ивановской области, с 2005 года — в составе Михайловского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
Дом культуры, Соболевская средняя школа, отделение Почты России.

Русская православная церковь 
Воскресенская церковь, каменная, построена в 1794 г на средства прихожан.. Не действует.

См. также 

 Населённые пункты Ивановской области

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Соболевского сельского поселения

Населённые пункты Юрьевецкого района